Каролайн, также , , Кэролайн, , Кэрлин () — женское имя и топоним:

Кирибати 
 Каролайн — атолл.

США 
 Каролайн (округ, Виргиния);
 Каролайн (округ, Мэриленд).

См. также